Rainer Behrends ist der Name folgender Personen:

* Rainer Behrends (Kunsthistoriker) (* 1937), deutscher Kunsthistoriker
 Rainer Behrends (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler